|-
| 138701 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138702 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138703 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138704 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138705 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138706 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138707 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138708 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138709 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138710 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138711 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138712 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138713 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138714 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138715 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138716 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138717 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138718 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138719 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138720 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138721 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138722 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138723 - ||  || 27 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138724 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138725 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138726 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138727 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138728 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138729 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138730 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138731 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138732 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138733 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138734 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138735 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138736 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138737 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138738 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138739 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138740 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138741 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138742 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138743 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138744 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138745 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138746 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138747 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138748 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138749 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138750 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138751 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138752 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138753 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138754 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138755 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138756 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138757 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138758 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138759 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138760 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138761 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138762 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138763 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138764 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138765 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138766 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138767 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138768 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138769 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138770 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138771 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138772 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138773 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138774 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138775 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138776 - ||  || 30 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138777 - ||  || 27 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138778 - ||  || 26 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138779 - ||  || 26 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138780 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138781 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138782 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138783 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138784 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138785 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138786 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138787 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138788 - ||  || 26 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138789 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138790 - ||  || 19 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138791 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138792 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138793 - ||  || 25 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 138794 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138795 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138796 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138797 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138798 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138799 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138800 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-